Van Valckenborch es el apellido de una familia de pintores flamencos a la que pertenecen, entre otros:

 Marten van Valckenborch (1534-1612);
 Lucas van Valckenborch (c. 1535-1597);
 Gillis van Valckenborch (1570–1622); o
 Frederik van Valckenborch (1566–1623).